Nemesmilitics (), vajdasági település
Militics (), vajdasági település